Линдер () — имя собственное, выступает в роли фамилий:

Персоналии 
 Линдер, Альберт Алексеевич (1996—2021) — казахстанский тяжелоатлет.
  (1907—1983) — шведский органист, лауреат премии «Шведский граммофон» (1977, 1978), обладатель Медали литературы и искусств (1977).
  (род. 1941) — шведский актёр и джазовый музыкант, лауреат премии Карла Герхарда (1994).
  (род. 1966) — шведская пловчиха, чемпионка Швеции по плаванию на 200 (1984), 400 (1981, 1984), 800 (1981, 1982, 1984) и 1500 метров (1984).
  (1880—1958) — австрийский политик, депутат Федерального совета (1920—1934) и Национального совета (1945—1949).
  (1809—1876) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Иллинойс (1837—1839).
  (1876—1962) — венгерский военный и политический деятель, военный министр (1918).
 Линдер, Бен (1959—1987) — американский инженер, убитый в Никарагуа.
  (род. 1975) — немецкий юрист, судья Федерального верховного суда Германии (с 2019).
  (род. 1992) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Джэксонвилл Джагуарс».
  (1922—2000) — швейцарский экономист и журналист, лауреат премии Фонда Людвига Эрхарда (1981).
 Линдер, Вирджиния (род. 1953) — американский судья.
  (1900—1981) — американский банкир и дипломат, посол США в Канаде (1968—1969).
 Линдер, Гурли (1865—1947) — шведская писательница, феминистка, жена Нильса Линдера.
  (1925—2009) — американский военно-морской лётчик, последний начальник Тайваньского оборонного командования США (1977—1979).
  (род. 1942) — американский политик, член Палаты представителей (1993—2011).
  (1899—1946) — американский миколог, президент Микологического общества Америки (1940).
 Линдер, Исаак Максович (1920—2015) — советский и российский шахматный историк и литератор.
 Линдер, Карл:
  (1825—1882) — шведский филолог-классицист, религиозный и политический деятель, ректор Лундского университета (1868—1869), депутат 2-й палаты Риксдага (1876—1881).
  (1849—1905) — немецкий пивовар и политик, депутат Рейхстага (1898—1907).
  (1889—1966) — американский бегун, победитель Бостонского марафона (1919).
 Линдер, Кейт (род. 1947) — американская актриса.
  (1903—1994) — американский электротехник, лауреат премии Харадена Пратта IEEE (1976).
 Линдер, Константин Карлович (1836—1908) — русский государственный деятель, член Государственного Совета, статс-секретарь по делам Финляндии (1905).
 Линдер, Курт (род. 1933) — немецкий футболист и тренер.
  (род. 1994) — швейцарский кинематографист, лауреат Европейской кинопремии за короткометражный фильм (2020).
  (род. 1965) — австрийский политик, депутат Национального совета (2009—2013, 2017—2019).
  — шведский горнолыжник, серебряный медалист Паралимпийских игр в скоростном спуске и гигантском слаломе в классе B1 (1988).
  (род. 1975) — немецкий фридайвер, обладатель ряда мировых рекордов.
  (1835—1904) — шведский лингвист и политик, депутат 2-й палаты Риксдага (1891—1893), муж Гурли Линдер.
  (род. 1962) — шведский журналист, главный редактор журнала Axess (с 2013).
  (род. 1950) — немецкий дипломат, посол Германии в Гане (2003—2007), Гватемале (2007—2010), Эквадоре (2010—2013) и Боливии (2013—2016).
 Линдер, Питт — швейцарский музыкант и композитор, звукорежиссёр.
  (1939—2011) — шведский дипломат, посол Швеции в Румынии (1987—1989), Китае (1992—1997) и Египте (2000—2003).
 Линдер, Стаффан (1931—2000) — шведский экономист и педагог.
  (1931—2006) — американский киномонтажёр, лауреат премии «Оскар» (1966).
  (род. 1985) — шведский хоккеист, игрок клубов Шведской хоккейной лиги.
  (1876—1951) — шведский юрист и политик, бургомистр Мальмё (1925—1941).
  (род. 1996) — швейцарский флорболист, игрок чемпионата Швейцарии в составе клуба «Тун».
  (1912—1994) — немецкий хирург и педагог, президент Международного хирургического общества (1973—1975), член академии «Леопольдина» (с 1963).
  (род. 1949) — немецкий писатель, драматург и критик, лауреат премии «Аудиопьеса месяца» Немецкой академии исполнительских искусств (1980, 1982).
  (1900—1945) — шведский историк литературы, лауреат премии Варбурга Шведской королевской академии словесности (1933).
  (1768—1843) — швейцарский филолог-классицист, декан философского факультета Базельского университета (1797—1798, 1802—1803, 1821, 1827, 1834).
  (род. 1962) — австрийский хоккеист, чемпион Австрии в составе клуба «Филлах» (1992, 1993, 1999).
  (1906—1994) — шведский журналист, критик и писатель, председатель Шведского ПЕН-клуба (1954—1957), лауреат премии Лоттен фон Крёмер (1984).
 Линдер, Эрика (род. 1990) — шведская модель и актриса.
 Линдер, Эрнст (1868—1943) — шведский военачальник, генерал кавалерии.

Псевдонимы 
 Макс Линдер (настоящее имя Габриэль-Максимилиан Лёвьель; 1883—1925) — французский актёр, сценарист и режиссёр, кинокомик.

Техника 
 «Линдер» — серия бронепалубных крейсеров военно-морского флота Великобритании, строившихся в 1880-х годах.
 «Линдер» — тип лёгких крейсеров военно-морского флота Великобритании, строившихся в 1930-х годах.
 «Линдер» — тип фрегатов военно-морского флота Великобритании, строившихся в 1950—1970-х годах.

См. также